

Note

Voci correlate
Scherma ai Giochi della XVII Olimpiade

Collegamenti esterni
 

Vincitori di medaglia d'argento olimpica per il Regno Unito